Патернали́стский консервати́зм — направление консерватизма, которое отражает веру в то, что общества существуют и развиваются органично и что члены внутри них имеют обязательства друг перед другом.  Особое внимание уделяется обязательствам привилегированных и богатых перед бедными. Патерналистский консерватизм согласуется с принципами органицизма, иерархии и долга. Сторонники этого мировоззрения считают идеальным баланс между властью индивида и государства, без перевеса в одну из сторон. 

В британской политике существует понятие «консерватизма одной нации» (), базирующееся на идеях патерналистского консерватизма.

Примечания

Литература 
 (англ.);
 (англ.).

Источники 

Мировоззрение